Az 1980-as Roland Garros női versenyét az amerikai Chris Evert-Lloyd nyerte a román Virginia Ruzici előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Chris Evert-Lloyd (Bajnok)
  Billie Jean King (Negyeddöntő)
  Wendy Turnbull (Negyeddöntő)
  Virginia Wade (Harmadik kör)
  Dianne Fromholtz (Elődöntő)
  Kathy Jordan (Negyeddöntő)
  Hana Mandlíková (Elődöntő)
  Virginia Ruzici (Döntős)

 - 
 - 
  Andrea Jaeger (Első kör)
  Sylvia Hanika (Harmadik kör)
  Caroline Stoll (Második kör)
  Mima Jaušovec (Harmadik kör)
  Kate Latham (Első kör)
  Bettina Bunge (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1